Jan Dominikowicz Pac (zm. 1610) – marszałek Sejmu w 1592, cześnik wielki litewski, wojewoda miński
 Jan Pac (zm. 1650) – duchowny katolicki
 Jan Kazimierz Pac (zm. 1653) – pisarz wielki litewski, poseł do Moskwy
 Jan Samuel Pac (zm. 1654) – podstoli wielki litewski, poseł na Sejm
 Jan Kazimierz Pac (zm. 1696/1697) – chorąży nadworny litewski
 Jan Krzysztof Pac (zm. 1702) – podkomorzy wielki litewski, poseł na Sejm